Giulio Regeni (1988-2016) – ricercatore italiano ucciso in Egitto
 Vittorio Regeni (1938) – ex calciatore italiano